Leśniaki (ukr. Лісняки́) – wieś na Ukrainie w rejonie starowyżewskim, obwodu wołyńskiego. Liczy 270 mieszkańców .

Linki zewnętrzne 
 Leśniaki w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego

Przypisy 

 
Rejon starowyżewski
Wsie w obwodzie wołyńskim